Municipio de Greeley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greeley (condado de Audubon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Audubon.
 Municipio de Greeley (condado de Shelby, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Greeley (condado de Saline, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Greeley (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.